Perlwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Perlwitz (1930–2019), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Erich Perlwitz (1927–2015), deutscher Hochschullehrer für Psychologie
 Jens Perlwitz (* 1948), deutscher Sportfunktionär